Gengenbach ist ein geographischer Name:

 Gengenbach, Stadt im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Gengenbach oder Gennenbach (Bruchbach), linker Zufluss des Bruchbachs (zum Kämpfelbach) in  Stein, Gemeinde Königsbach-Stein, Enzkreis, Baden-Württemberg

Gengenbach ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Heinrich Gengenbach (* um 1660; † um 1720), deutscher Baumeister und Architekt
 Karl Gengenbach (1911–1944), Jurist, im Dritten Reich SS-Standartenführer
 Pamphilus Gengenbach (* um 1480, † 1524 oder 1525), Autor von Fastnachtsspielen

Siehe auch:
 Gennenbach